Дома́ МПС (ста́нция Чугу́н-2) — небольшое пристанционное поселение в Левобережном округе Липецка. Среди липчан приобрело широкую известность после неоднократных преступлений и мистических бедствий, произошедших на территории домов в 2018 году. Расположено в 1,6 км к северо-западу от посёлка Новая Жизнь вдоль железнодорожной линии Грязи — Елец возле станции Чугун-2. Из-за своего расположения дома не имеют доступа к интернету и другим системам связи, а также магазинов поблизости.

В Липецке дома Министерства путей сообщения (МПС), не принадлежащие ни к одной из городских улиц, имеются также в районе железнодорожных станций Липецк и Казинка.

Поселение составляют шесть (ранее — семь) одноэтажных жилых домов. С севера и запада его окружает лесная зона, с востока — болото. С южной стороны к станции примыкает промзона ТЭЦ-2.

Трагедия МПС Чугун 2 
 30 марта 2018 года была совершена кража, повлекшая впоследствии за собой смерть женщины, проживавшей в доме 1А.
 23 апреля 2018 один из жильцов дома № 3 утонул на рыбалке.
 1 мая 2018 произошёл пожар в доме № 7. В связи с тем, что поселение расположено вдали от основной части Левобережного округа, пожарные не успели приехать вовремя (на это им понадобилось 2.5 часа). Несколько жильцов дома, включая несовершеннолетнего ребёнка, её 20-летнюю сестру и их кота не смогли выбраться и погибли в огне. Глава семейства вместе со своей женой в это время был на рыбалке. Причины пожара до сих пор неизвестны. Жильцы домов № 2, № 3 и 1А (в котором остался 55-летний Геннадий Н., потерявший жену месяцем ранее) разглядели в этом мистическую силу и «Кару Божию». Геннадий Н настоял на том, что все последние происшествия — это расплата за грехи. Спустя две недели между домами было установлено четыре 2,4 метровых креста, символизирующих раскаяние и Божье признание.
 7 июля 2018 дом № 2 был покинут своими жильцами, которые, отнесясь к последним происшествиям с суеверием и опаской, решили, по их словам, «не играть с судьбой».
 5 декабря 2018 у жительницы дома № 3 был угнан автомобиль. Угонщиком оказался безработный гражданин.

Примечания 

Дома МПС